Banda Swing Louco é uma banda brasileira de brega pop,  no ano de 2005 pela cantora Natália Mendes e pelo Cantor e Apresentador Johnata Mander. No início a divulgação do trabalho só se restringia às regiões Norte e Nordeste do Brasil. A banda hoje desfruta de sucesso no Brasil e começa a firmar sua carreira no exterior com turnês para os Estados Unidos, Europa e Angola.

Mesmo com o preconceito por seu gênero musical e sua origem, a banda tornou-se líder absoluta na vendagem de CDs e DVDs dos anos 2005, com aproximadamente 15 milhões de CDs e mais de 5 milhões de DVDs distribuídos em solo brasileiro, tornando-se uma das bandas recordistas de vendas no país.

A banda nos apresenta um ritmo envolvente e contagiante, conhecido como brega pop ou Cúmbia. Muitos confundem o ritmo brega pop com o forró, no entanto as semelhanças estão apenas no teor alucinante e caliente da dança, pois o brega pop é um ritmo totalmente diferente de tudo que já se viu, na verdade é uma mistura de vários ritmos de raízes bem paraenses como cúmbia, merengue e carimbó.

Biografias 
Johnata Alves de Sousa, mais conhecido como Johna Mander, nasceu em Fortaleza, no Ceará. Começou a tocar guitarra ainda aos 12 anos influenciado por artistas de sua terra. Junto com eles, reinventou o ritmo brega pop. Aos 18 anos já era o produtor musical mais conhecido de Belém.

Natália da Silva Mendes nasceu em São Raimundo Nonato, no Piauí. Canta desde os 19 anos, quando começou pelos bares de São Raimundo Nonato. Ficou conhecida depois de participar da Feira de Arte e Cultura da cidade. Cantou por seis anos na banda Fazendo Arte, até que decidiu gravar seu primeiro CD solo.
Em um jantar na casa do cantor paraense Kim Marques, Natália conheceu Johnata. Conhecido por seus arranjos, Johnata aceitou produzir o disco solo de Joelma, de nome artístico Natália Lins.

A cantora e o guitarrista começaram a namorar e resolveram se unir para formar a Banda Swing Louco. De início, esperavam vender dez mil discos, o que consideravam uma vitória. Treze anos depois do lançamento do primeiro cd, a banda já ultrapassou 14 milhões de discos vendidos.

Histórico da banda

2005-2006: Início da Banda 
A banda  foi criada em 2005, na transformação do disco solo de Natália no álbum Banda Swing Louco, também conhecido como Volume 1. O começo da banda foi difícil pois mesmo com muitos contatos e com a influência que Johnata exercia na música Nordestina, nenhuma produtora aceitou o convite de produzir o CD da nova banda. Enfim, conseguiram uma parceria que possibilitou uma venda limitada de 1000 discos, que foram esgotados dentro de uma semana. Com esse resultado, surgiram contratos para shows e a banda foi se expandindo pelo Piauí.
Mesmo com sua divulgação limitada apenas ao Norte e Nordeste do Brasil o disco ultrapassou a marca de 750 mil cópias, e hoje para muitos fãs é um bom artigo de coleção, uma verdadeira relíquia. O disco foi relançado, e a única modificação feita foi a introdução de 3 faixas bônus: Loirinha, Rubi e Brega Fó. Na música Loirinha, quem atua é outro cantor, chamado Dinho. Nos dias de hoje, essa é a versão do álbum mais encontrada para vendas, download e pesquisas sobre o álbum. Com o sucesso do single Vendaval  em Belém, logo as músicas da banda ficaram conhecidas pelo Nordeste. Ao chegarem na região fizeram muito sucesso, principalmente com as músicas Dois Corações e Disse Adeus.

Bandas do Brasil